2. Fußball-Bundesliga 2008-09 var den 25. sæson. Turneringen blev afviklet fra 15. august 2008 til den 24. maj 2009.

Tabel 

1:Fratrukket 3 point.

Målscorer
16 mål
 Benjamin Auer (Alemannia Aachen)
 Cédric Makiadi (MSV Duisburg)
 Marek Mintál (1. FC Nuremberg)

15 mål
 Sami Allagui (SpVgg Greuther Fürth)
 Benjamin Lauth (1860 Munich)

14 mål
 Aristide Bancé (1. FSV Mainz 05)
 Erik Jendrišek (1. FC Kaiserslautern)
 Dorge Kouemaha (MSV Duisburg)
 Michael Thurk (FC Augsburg)

13 mål
 Mohammadou Idrissou (SC Freiburg)
 Lars Toborg (Rot Weiss Ahlen)

Kilde:www.kicker.de  

Sæsoner i 2. Fußball-Bundesliga